Арнаутов — прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Арнаутова Ганна Олександрівна (* 2004) — українська стрибунка у воду. Майстер спорту України.

Чоловіки 
 Арнаутов Андрій (; нар. 1967) — американський та український джазовий виконавець, музичний продюсер; один із відомих українських джазменів, композитор, віртуозний джазовий басист.
 Арнаутов Василь Олексійович (1881—1938) — історик освіти.
 Арнаутов Віктор Михайлович (1896—1979) — художник-монументаліст XX століття.
 Арнаутов Олексій Васильович (1907—1937) — український композитор, один із організаторів та керівників Асоціації пролетарських музикантів України (АПМУ, 1929, Харків).
 Арнаутов Роман Степанович (1900 — ?) — радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Арнаутов Сергій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Арнаутова

Примітки 

Прізвища